Addio al nubilato – festa tenuta in onore di una donna in procinto di sposarsi
 Addio al nubilato (April's Shower) – film statunitense del 2003 diretto da Trish Doolan
 Addio al nubilato – film italiano del 2021 diretto da Francesco Apolloni